een knecht die in een stal werkt

Personen 
 Jannie Stalknecht (1928–2017), Nederlands jazz-zangeres
 Steven Stalknecht, een pseudoniem van Cees van der Pluijm (1954–2014), Nederlands schrijver